Darsbach ist ein Gewässername:

 Darsbach, zumindest früherer Name des Riedgraben (Kapuzinerbach), rechter Zufluss des Kapuzinerbachs zwischen dessen Dorf Orschweier und der Stadt Mahlberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Darsbach, Namensvariante für Darbach, linker Zufluss des Bocksbachs (zur Pfinz) nach Langensteinbach, Gemeinde Karlsbad, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg.